Puchar UEFA 2007/2008 () – 37. edycja międzynarodowego klubowego turnieju piłki nożnej Puchar UEFA, zorganizowana przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich w terminie 19 lipca 2007 – 14 maja 2008. W rozgrywkach zwyciężyła drużyna Zenit Petersburg.

Rozgrywki składały się z siedmiu rund głównych i dwóch rund kwalifikacyjnych. Większość z nich została rozegrana systemem „mecz-rewanż”. Wyjątkami są: faza grupowa oraz finał rozgrywany na neutralnym stadionie w Manchesterze.

I runda kwalifikacyjna 
 Pierwsze mecze

19 lipca 2007

 Rewanże
2 sierpnia 2007

II runda kwalifikacyjna 
 Pierwsze mecze

16 sierpnia 2007

 Rewanże
30 sierpnia 2007

I runda

Pierwsze mecze 
18 września 2007

19 września 2007

20 września 2007

 Rewanże
2 października 2007

4 października 2007

Faza grupowa 
Mecze zostały rozgrywane od 25 października do 20 grudnia 2007 roku.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza pucharowa

Drużyny 
  Everton F.C. (z grupy A)
  1. FC Nürnberg (z grupy A)
  Zenit Petersburg (z grupy A)
  Panathinaikos AO (z grupy B)
  Atlético Madryt (z grupy B)
  Aberdeen F.C. (z grupy B)
  Villarreal C.F. (z grupy C)
  ACF Fiorentina (z grupy C)
  AEK Ateny (z grupy C)
  Hamburger SV (z grupy D)
  FC Basel (z grupy D)
  SK Brann (z grupy D)
  Spartak Moskwa (z grupy E)
  FC Zürich (z grupy E)
  Bayer 04 Leverkusen (z grupy E)
  Bayern Monachium (z grupy F)
  SC Braga (z grupy F)
  Bolton Wanderers (z grupy F)
  Tottenham Hotspur (z grupy G)
  Getafe CF (z grupy G)
  RSC Anderlecht (z grupy G)
  Girondins Bordeaux (z grupy H)
  Helsingborgs IF (z grupy H)
  Galatasaray SK (z grupy H)
  Olympique Marsylia (z grupy A Ligi Mistrzów)
  Rosenborg BK (z grupy B Ligi Mistrzów)
  Werder Brema (z grupy C Ligi Mistrzów)
  SL Benfica (z grupy D Ligi Mistrzów)
  Rangers F.C. (z grupy E Ligi Mistrzów)
  Sporting CP (z grupy F Ligi Mistrzów)
  PSV Eindhoven (z grupy G Ligi Mistrzów)
  Slavia Praga (z grupy H Ligi Mistrzów)

1/16 finału 
Pierwsze mecze odbyły się 13 i 14, a rewanże 21 lutego 2008 roku. Losowanie do 1/16 Pucharu UEFA odbyło się 21 grudnia 2007.

AWANS: Zenit Petersburg

AWANS: Bayer Leverkusen

AWANS: Getafe CF

AWANS: Everton F.C.

AWANS: Werder Brema

AWANS: Olympique Marsylia

AWANS: PSV

AWANS: RSC Anderlecht

AWANS: Rangers F.C.

AWANS: Sporting CP

AWANS: Bayern Monachium

AWANS: Hamburger SV

AWANS: Fiorentina

AWANS: Tottenham Hotspur F.C.

AWANS: Bolton Wanderers

AWANS: SL Benfica

1/8 finału 
Pierwsze mecze odbyły się 6 marca, a rewanże 12 i 13 marca 2008

AWANS: Bayern Monachium

AWANS: Fiorentina

AWANS: Zenit Petersburg

AWANS: Rangers F.C.

AWANS: Sporting CP

AWANS: Bayer Leverkusen

AWANS: PSV

AWANS: Getafe CF

Ćwierćfinały 

Pierwsze mecze odbyły się 3, a rewanże 10 kwietnia 2008 roku. Ċwierćfinaliści zostaną rozlosowani spośród zwycięzców 1/8 finału 14 marca 2008.

AWANS: Zenit Petersburg

AWANS: Rangers F.C.

AWANS: Bayern Monachium

AWANS: Fiorentina

Półfinały 

Pierwsze mecze odbyły się 24 kwietnia, a rewanże 1 maja 2008 roku.

AWANS: Zenit Petersburg

AWANS: Rangers F.C.

Finał 

ZWYCIĘZCA:  Zenit Petersburg 

Puchar UEFA
2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej